

Wydarzenia 

 król babiloński Nabuchodonozor II zdetronizował króla Judy Jojakima (597 p.n.e.?)